Bernard Tapie – imprenditore, politico e attore francese
 Georges Tapie – canoista francese
 Michel Tapié – critico d'arte francese